

Топоніми 
 Хіда — історична провінція Японії у регіоні Тюбу, на території префектури Ґіфу.
Хіда — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
Хіда — річка в Японії, у префектурі Ґіфу.